Lejd kan syfta på:

Lejd (rättshistoria) – eskort som ges åt resande för deras skydd
Lejd – den övre vågräta stocken på husets långsida, se hammarband
Bokförlaget Lejd – ett bokförlag
Lejdtrafiken – den sjöhandel som Sverige under andra världskriget bedrev till och från Göteborg